

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Pleśna – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Pleśna
 Pleśna – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Będzino

Inne 
 Pleśna – gmina wiejska w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim
 Pleśna – gromada w woj. krakowskim, w pow. tarnowskim

Zobacz też 
 Plesná – miasto w Czechach, w kraju karlowarskim
 Plesná – obwód miasta Ostrawa w Czechach
 Łowczówek Pleśna – stacja kolejowa
 Cmentarz wojenny nr 173 - Pleśna